Dąbie peut désigner :

Hydrologie 
 Le Lac Dąbie (Jezioro Dąbie ou Jezioro Dąbskie), un lac dans Szczecin dans le delta de la rivière Odra

Toponymie
en Pologne :
 Dąbie, un arrondissement de la ville de Szczecin
 Dąbie, une partie du quartier de Grzegórzki de la ville de Cracovie
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Dąbie, un village du powiat de Legnica
 Dąbie, un village du powiat de Wołów
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Dąbie, un village
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dąbie, un village du powiat d'Inowrocław
 Dąbie, un village du powiat de Sępólno
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Dąbie, une gmina urbaine-rurale dans le powiat de Koło
 Dąbie, une ville et siège de la gmina
dans la voïvodie de Lublin
 Dąbie, un village du powiat de Janów Lubelski
 Dąbie, un village du powiat de Krasnystaw
 Dąbie, un village du powiat de Łuków
dans la voïvodie de Łódź
 Dąbie, un village du powiat de Łęczyca
 Dąbie, un village du powiat d'Opoczno
 Dąbie, un village du powiat de Wieruszów
dans la voïvodie de Lubusz
 Dąbie, une gmina rurale dans le powiat de Krosno Odrzańskie
 Dąbie, un village et siège de la gmina
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Dąbie, un village
dans la voïvodie de Poméranie
 Dąbie, un village de la gmina de Bytów
 Dąbie, un village de la gmina de Czarna Dąbrówka
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Dąbie, un village du powiat de Gryfice
 Dąbie, un village du powiat de Szczecinek
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Dąbie, un village du powiat de Sandomierz
 Dąbie, un village de la gmina de Włoszczowa
 Dąbie, un village de la gmina de Secemin
dans la voïvodie de Silésie
 Dąbie, un village
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Dąbie, un village

Homonymie de toponyme